Polonia Restituta – Order Odrodzenia Polski
 Polonia Restituta – polski film dokumentalny z 1928
 Polonia Restituta – polski film z 1980 w reżyserii Bohdana Poręby
 Polonia Restituta – polski serial telewizyjny z 1982 w reżyserii Bohdana Poręby